Album har flere betydninger:

 Musikalbum – en pladeudgivelse eller en cd
 Album (flademål) – et gammelt dansk jordemål
 Album (rummål) – et gammelt dansk rummål
 Album – en mappe til samling af fotografier, udklip, frimærker m.m.
 Album (tv-serie) – en dansk tv-serie
 Tegneseriealbum – en tegneseriepublikation